Whirlwind peut désigner :

Cinéma 
 The Whirlwind, une série de films réalisés par Joseph A. Golden ;
 The Whirlwind, un film américain de 1933 ;
 Whirlwind, un film espagnol de 1941 ;
 Whirlwind, un film américain de 1951 ;
 Whirlwind, un film russe de 1988 réalisé par Bako Sadykov
 Whirlwind, un film américain de 2007 réalisé par Richard LeMay

Comics 
 Whirlwind, un personnage de fiction, super-vilain appartenant à l’univers de Marvel Comics

Informatique 
 Whirlwind I ou simplement Whirlwind, un ordinateur à tubes à vide mis au point par le Servomechanisms Laboratory du  MIT pour le compte de l’US Navy entre 1945 et 1951

Aéronautique 
 Westland Whirlwind, un avion de chasse de la Royal Air Force ;
 Westland Whirlwind, un hélicoptère, version britannique du Sikorsky S-55/H-19 Chickasaw